L'Umanità – quotidiano italiano
 L'umanità – film del 1999 diretto da Bruno Dumont
 L'umanità – romanzo di Emiliano Gucci del 2010
 L'umanità/Nel 2023 – singolo di Caterina Caselli del 1970

Pagine correlate 
Umanità